Oncology ist der Name der Fachzeitschriften:

 Oncology (Basel), eine wissenschaftliche Fachzeitschrift aus dem Karger-Verlag
 Oncology (New York), Oncology-NY, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift aus dem UBM Medica-Verlag

Außerdem:
 Oncology Reports, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift aus dem Spandidos-Verlag 

Siehe auch:
 Onkologie